Nesis kan som auktorsförkortning betyda:

 Kir Nazimovich Nesis
 K.N. Nesis

Robotskapade auktorsförkortningar